Název Bukovský potok má více vodních toků:

 Bukovský potok (přítok Bobrůvky) – levostranný přítok Bobrůvky v okrese Žďár nad Sázavou
 Bukovský potok (přítok Hejnického potoka) – levostranný přítok Hejnického potoka v okrese Jihlava
 Bukovský potok (přítok Chotčianky) – pravostranný přítok Chotčianky na Slovensku v okrese Stropkov
 Bukovský potok (přítok Kysuce) – levostranný přítok Kysuce na Slovensku v okrese Čadca
 Bukovský potok (přítok Lužnice) – levostranný přítok Lužnice v okresech České Budějovice a Tábor
 Bukovský potok (přítok Mezholezského potoka) – pravostranný přítok Mezholezského potoka v okrese Domažlice
 Bukovský potok (přítok Třešťského potoka) – levostranný přítok Třešťského potoka v okrese Jihlava
 Bukovský potok (přítok Zderadického potoka) – levostranný přítok Zderadického potoka v okrese Benešov
 Bukovský potok (přítok Zlaté stoky) – levý přítok Zlaté stoky z Dolního Bukovska u Veselí nad Lužnicí v okres České Budějovice
 Bukovský potok (přítok Rudolfovského potoka) – pravý přítok Rudolfovského potoka v Jindřichově Hradci